Brooks Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brooks Hill (Arkansas)
 Brooks Hill (Kentucky)
 Brooks Hill (New Hampshire)
 Brooks Hill (New York)
 Brooks Hill (Pennsylvania)
 Brooks Hill (Texas)
 Brooks Hill (Washington)